El término Provincia de Tarapacá puede hacer referencia a:
Provincia de Tarapacá, antigua división territorial del Perú, que existió desde 1837 hasta 1883
Provincia de Tarapacá, antigua división territorial de Chile, que existió desde 1884 hasta 1974.